La  rectification (mécanique) est un procédé mécanique d'usinage de surface plane ou cylindrique pour améliorer l'état de surface de la pièce.
 La  distillation fractionnée est un procédé de séparation en génie chimique.
 La rectification d'une courbe est le calcul de la longueur des arcs de cette courbe.
 La rectification est le redressement d'une erreur (impôts, droit).
La  est un procédé consistant à tronquer un polytope à partir des mileux de ses arêtes.

ja:蒸留#精留